Sangre de Cristo (Sanguis Christi en latín) puede referirse a:

Conceptos cristianos
 Eucaristía, un concepto teológico.
 Preciosísima Sangre, un concepto devocional.
 Santa Sangre, una reliquia.

Topónimos
 Sierra de la Sangre de Cristo, la parte sur de las Montañas Rocosas (oeste de Estados Unidos).
 Sangre de Cristo Range, la parte norte de esa sierra.

Fitónimos
 El nombre común de la planta Carthamus lanatus.
 El nombre común de la planta Fumaria agraria.
 El nombre común de la planta Fumaria bastardii.
 El nombre común de la planta Fumaria capreolata.
 El nombre común de la planta Fumaria officinalis.
 El nombre común de la planta Fumaria reuteri.
 El nombre común de la planta Fedia cornucopiae.
 El nombre común de la planta Orchis mascula.

Otros usos
 Sangre de Cristo, vino tinto dulce, del Valle de Cuatrociénegas (Coahuila, México).
 No debe confundirse con el Lacrimae Christi ("lágrimas de Cristo"), otro tipo de vino (D. O. Málaga).

Notas